Soudant ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Soudant (* 1946), niederländischer Dirigent
 Joseph Hubertus Soudant SCI (1922–2003), Bischof von Palembang